Princessa – wafel firmy Nestle
 Princessa – wokalistka